

Cinema 
 Philippe – cortometraggio del 1958 di Édouard Molinaro

Onomastica 

 Philippe – forma francese del nome proprio di persona Filippo

Persone 
 Philippe (1960) – Re dei Belgi
 Philippe (2000) – calciatore brasiliano
 Jean Philippe Fenouillas in arte Philippe (1830-1873) – attivista francese
 Alain Philippe (1953) – ex calciatore francese
 Annie Philippe (1946) – cantante francese
 Charles-Louis Philippe (1874-1809) – scrittore francese
 Dominique Philippe (1947) – pittore francese
 Édouard Philippe (1970) – politico francese
 Gwendoline Philippe (1999) – karateka francese
 Jean Philippe (1931) – cantante francese
 Jean-Loup Philippe (1934) – attore e poeta francese
 Laëtitia Philippe (1991) – calciatrice francese
 Marie-Dominique Philippe (1912-2006) – teologo e filosofo francese 
 Michèle Philippe (1926-1976) – attrice francese
 Nelson Philippe (1986) – pilota automobilistico francese
 Nizier Anthelme Philippe (1849-1905) – mistico e guaritore francese
 Richard Philippe (1990-2018) – pilota automobilistico francese
 Robert Philippe (1937-2016) – calciatore francese
 Ryan Phillippe (1974) – attore e regista statunitense
 Sébastien Philippe (1975) – pilota automobilistico francese
 Vincent Philippe (1978) – pilota motociclistico francese

Altro
 Philippe's – ristorante di Los Angeles

Pagine correlate 
 Filippo